Dorrell McGowan (1899-1997), scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Dylan McGowan (1991-), footballeur australien ;
 James McGowan (1960-), acteur canadien ;
 J. P. McGowan (1880-1952), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et monteur américain ;
 Kenneth Macgowan (1888-1963), producteur de théâtre, metteur en scène et producteur de cinéma américain ;
 Kevin McGowan (né en 1991), joueur de baseball ;
 Mark McGowan (né le 13 juillet 1967) est un homme politique australien ;
 Monica Mcgowan Johnson (née en 1956), scénariste et productrice américaine ;
 Robert A. McGowan (1901-1955), scénariste, réalisateur et acteur américain ;
 Robert F. McGowan (1882-1955),  réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain ;
 Rose McGowan (née en 1973), actrice américaine ;
 Shane McGowan (né en 1957) musicien irlandais, chanteur du groupe The Pogues ;
 Stuart E. McGowan (1904-1999), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Tom McGowan (né en 1959), acteur américain.

Déclinaisons et variantes 
McGowen
 James McGowen (1855-1922), homme politique australien.
 Roger W. McGowen, célèbre condamné à mort américain.